Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Japon

Italie 

136e division blindée Giovani Fascistiro

URSS

Note